Trigena är ett släkte av fjärilar. Trigena ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träfjärilar
Trigena